Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2008 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Justine Henin est la tenante du titre, mais ne peut le défendre à la suite de son retrait du sport le .
 En perdant contre la Française Julie Coin, la Serbe Ana Ivanović devient la première numéro mondiale à perdre contre une joueuse classée au-delà de la  mondiale.
 Les quatre demi-finalistes du tournoi pouvaient prétendre à la première place mondiale en cas de victoire finale.
 L'Américaine Serena Williams remporte le tournoi sans avoir perdu un set et retrouve la place de numéro 1 mondiale qu'elle avait abandonnée le .

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2008
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en août 2008
Tennis en septembre 2008